Мефодий (Соколов)

 Мефодий (Орлов-Соколов) — епископ Русской православной церкви, епископ Нижегородский и Арзамасский.
 Мефодий (Соколов, Михаил Иванович) — неокружнический епископ Балтский.